Cet article liste les villes de Guinée-Bissau.

Annexes

Sources

Liens externes 
  Institut National de Statistiques
  City Population

Guinee-Bissau

Villes